El Duque Otón de Brunswick-Lüneburg (24 de agosto de 1495 - 11 de agosto de 1549) fue el Príncipe de Luneburgo desde 1520 hasta 1527 y Barón de Harburg desde 1527 hasta 1549.

Biografía 
Otón nació el 24 de agosto de 1495 como el hijo mayor de Enrique el Mediano y de su esposa, Margarita de Sajonia. Como sus hermanos, Ernesto y Francisco estudió en Wittenberg y se vio afectado desde el principio por las ideas reformadoras de Martín Lutero y después fue una fuerza impulsora detrás de la introducción de la Reforma en el Principado de Luneburgo. Cuando su padre tuvo que abandonar el estado en 1520 como resultado de su papel en la disputa diocesana de Hildesheim y fue al exilio en Francia, Otón asumió las riendas de poder en el principado conjuntamente con su hermano Ernesto. Debido a que el principado estaba seriamente endeudado —todos los Vogteis estaban enfeudados con la excepción del Schlossvogtei de Celle—  una de las principales prioridades de su reinado fue arreglar las finanzas del ducado. En 1527 Otón se casó con Meta von Campe, una mujer que tenía un estatus inferior, y fue compensado con su propio dominio, la Baronía de Harburg. Murió el 11 de agosto de 1549.

Familia 
Otón se casó en 1527 con Meta von Campe (fallecida en 1580) y tuvieron 7 hijos:
 Ana (1526-1527)
 Otón (1527)
 Ernesto (1527-1540)
 Otón II (1528-1603)
 Federico (1530-1533)
 Margarita (1532-1539)
 Susana (1536-1581)

Ancestros

Bibliografía 
 Geckler, Christa (1986). Die Celler Herzöge: Leben und Wirken 1371–1705. Celle: Georg Ströher. . .

Enlaces externos 
 House of Welf

Príncipes de Luneburgo del siglo XVI (casa de Welf)
Conversos al protestantismo desde el catolicismo
Nobles de Alemania del siglo XV
Casa de Brunswick-Harburg